Nelchael – upadły anioł należący niegdyś do Chóru Tronów, jeden z 72 aniołów noszących boskie imię Szemhameforasz. Według innych źródeł, upadły anioł, zajmujący się w piekle nauczaniem astronomii, matematyki i geografii.

W kabale aniołem pokrewnym Nelchaela jest Sit.

Upadłe anioły